Hans Lindberg kan syfta på:

* Hans Lindberg (handbollsspelare) – dansk, född 1981
 Hans Lindberg (ishockeyspelare) – född 1945, kallad "Virus"
 Hans Lindberg (konstnär) – 1928–2021
 Hans Lindberg (nationalekonom) – född 1962
 Hans Lindberg (politiker) – född 1974